Unimog U 90 steht für Modelle folgender Baureihen:

 Unimog 408
 Unimog 416